Rhapsody in White (album), een vrijwel geheel instrumentaal muziekalbum van het Love Unlimited Orchestra onder leiding van Barry White
Rhapsody in White (single), de single van dit album